Rauenthal steht für folgende Orte:
 Rauenthal (Glattbach), Ortsteil von Glattbach, Bayern
 Rauenthal (Meißen), Ortsteil von Meißen, Sachsen
 Rauenthal (Rheingau), Ortsteil von Eltville am Rhein, Hessen
 Rauenthal (Frankreich), Ortsteil der französischen Gemeinde Sainte-Marie-aux-Mines, Département Haut-Rhin
 Rauenthal (Hohenberg-Krusemark), Wüstung im Ortsteil Osterholz, Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Rauental